La Bundesautobahn 45, abbreviata anche in A 45, è una autostrada tedesca che collega la città di Dortmund con la città di Aschaffenburg, nella zona di Francoforte sul Meno. Corre parallela all'autostrada A 3, e quindi è utile per collegare la regione della Ruhr con Francoforte, decongestionando la trafficatissima A 3.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Autobahn (autostrada)
 Siegtalbrücke

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 
 045